A birkózás már 1896-ban szerepelt az olimpiai versenyeken a görög stílusú kötöttfogású általános számban, súlyhatár nélkül. Az Párizsi olimpián kimaradt a programból, de a következő St. Louisin már hét szabadfogású súlycsoportban avattak bajnokot. 1908 óta újra megjelentek a görög stílusú fogásnemek, és fokozatosan emelkedve 1972-re már húsz súlycsoportban küzdöttek a versenyzők. 2000-es olimpia óta csökkentek a súlycsoportok számai, jelenleg kétszer hét számban avatnak bajnokot. 2004-es olimpián már a női birkózás is a program része lett.

Férfi számok

Női számok

Férfi kötöttfogású éremtáblázat 1896-2012

Férfi szabad fogás éremtáblázat 1896-2012

Női birkózás éremtáblázata 2004-2012

Résztvevők nemzetek szerint

Többszörös érmesek

Források 
 

 
Birkozas